

Geografia 
Colombia
Génova – comune della Colombia nel Dipartimento di Quindío
Guatemala
Génova – comune del Guatemala nel Dipartimento di Quetzaltenango
Italia
Genova – città capoluogo della Liguria e della provincia eponima
Canyon di Genova – canyon sottomarino antistante la città ligure
Grande Genova – definizione della distribuzione urbana dopo la riforma fascista del 1926
Val Genova – valle trentina

Persone 
 Alberto da Genova – religioso italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Felice di Genova – vescovo di Genova, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Lisa Genova – neuroscienziata e scrittrice statunitense, di origini bulgare ed italiane
 Poli Genova – cantante bulgara
 Romolo di Genova – vescovo romano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Salvatore Genova – politico e funzionario italiano
 Valentino di Genova – protovescovo di Genova, venerato come santo dalla Chiesa cattolica

Sport 
Associazione Calcio Femminile Genova – società calcistica femminile italiana del passato
Athletic Genova – società di pallacanestro italiana
Hockey Club Genova – società di hockey su prato italiana
Squali Genova – squadra di football americano italiana del passato

Storia 
Dipartimento di Genova – dipartimento dell'Impero Francese di Napoleone Bonaparte
Repubblica di Genova – repubblica marinara

Altro 
 Genova – periodico pubblicato a Genova dal 1639 al 1646
 Genova – periodico pubblicato a Genova dal 1642 al 1684
 Genova – album de I Trilli del 1997
Genova Sinus – sinus sulla superficie di Titano
Genova - Un luogo per ricominciare – film del 2008 di Michael Winterbottom
Rifugio Genova – rifugio dell'Alto Adige, Italia
Rifugio Genova-Figari – rifugio della provincia di Cuneo, Italia

Pagine correlate 
Genoa (disambigua)
Genovese
Genovesi